Homestead (unitat de mesura), unitat de superfície del sistema anglosaxó 
 Homestead (comtat de Modoc), localitat a l'estat de Califòrnia
 Homestead (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Homestead Base, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Homestead Meadows North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Homestead Meadows South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Tamalpais-Homestead Valley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 West Homestead, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Vaga de Homestead de 1892, tancament patronal i vaga del 1892 a Pittsburgh (Pennsilvània)